BFF steht für:
 Backend for Frontend, Design einer API zwischen Frontend und Backend
 Bangladesh Football Federation, der bangladeschische Fußballverband
 Belaruskaja Federazyja Futbola, der weißrussische Fußballverband
 Berlin-Friedrichsfelde, Kürzel eines Berliner Betriebshofs, siehe Liste der Betriebshöfe der Deutschen Bahn
 Best Friends Forever (deutsch: Beste Freunde für immer), ein Begriff, der u. a. in Kurznachrichten genutzt wird, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 BFF, Titel der Folge 10 aus der deutschen Fernsehserie Think Big!
 BFF (Band), eine österreichische Girlband
 Bhutan Football Federation, der bhutanische Fußballverband
 Bicycle Film Festival, Festival ab 2001, aus den USA das weltweit Radfahrfilme zeigt

 Bottom Field First, Begriff in der Video- und Fernsehtechnik
 BFF Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter, Berufsverband für professionelle Fotografen und Filmgestalter in Deutschland
 Bundesamt für Flüchtlinge, schweizerische Vorläuferbehörde für das Staatssekretariat für Migration
 Bundesforum Familie, Dialogplattform für ausgewählte Themenfelder der Familienpolitik
 Bündnis für Frieden & Fairness, eine Wählervereinigung in Bonn
 Bürger für Frankfurt BFF, kommunale Wählervereinigung in Frankfurt am Main

BfF steht für:
 Begutachtungsstelle für Fahreignung, vormals „Medizinisch-Psychologische Untersuchungsstelle“
 Bundesamt für Finanzen, ehemalige deutsche Bundesoberbehörde

bff steht für:
 Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe – Frauen gegen Gewalt (bff)

Siehe auch:
 Paris Hilton’s My new BFF

BFF